Это список авиационных катастроф, которые являются крупнейшими в странах, на территории которых они произошли. Указаны только страны, признанные Организацией Объединённых Наций и существующие в настоящее время, в том числе и находящиеся под контролем других государств; непризнанные или частично признанные государства не рассматриваются. Также в список добавлены и крупные зоны нейтрального воздушного пространства: океаны (кроме Южного и Северного Ледовитого) и Средиземное море.

Указанные в списке авиакатастрофы выбирались по наибольшему числу погибших, включая во всех участвовавших в происшествии самолётов (в случае столкновения) и погибших на земле. Если в стране таких катастроф было две и более, как например, в ОАЭ (в 1972 и 1983 годах, 112 погибших) или Вьетнаме (в 1968 и 1975 годах, 155 погибших), то указывается более ранняя. Стоит также отметить, что преднамеренные крушения самолётов (включая теракты 11 сентября 2001 года) американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) не относит к авиакатастрофам, а потому они в данном случае не учитываются.

Список

Примечания 
Комментарии

Источники

См. также 
 100 крупнейших авиационных катастроф
 Список авиационных катастроф в гражданской авиации

Ссылки 
 
 
 
 

Списки авиационных происшествий
Авиационные происшествия по странам